Zawody w biegach narciarskich na XXVIII Mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym odbyły się w dniach 21 lutego – 2 marca 1997 w norweskim mieście Trondheim.

Wyniki zawodów

Mężczyźni

10 km techniką klasyczną 
 Data 24 lutego 1997

Bieg łączony 10 + 15 km 
 Data 25 lutego 1997

30 km techniką dowolną 
 Data 21 lutego 1997

50 km techniką klasyczną 
 Data 2 marca 1997

Sztafeta 4 × 10 km 
 Data 28 lutego 1997

Kobiety

5 km techniką klasyczną 
 Data 23 lutego 1997

 Bieg wygrała Rosjanka Lubow Jegorowa, która została jednak zdyskwalifikowana za stosowanie środków dopingujących.

Bieg łączony 5 + 10 km 
 Data 24 lutego 1997

15 km technika dowolną 
 Data 21 lutego 1997

30 km techniką klasyczną 
 Data 1 marca 1997

Sztafeta 4 × 5 km 
 Data 26 lutego 1999

Klasyfikacja medalowa dla konkurencji biegowych MŚ

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 
 Wyniki na stronie todor66.com 

Biegi narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1997 w sportach zimowych